Teplice può riferirsi a:
 Teplice – città ceca
 Teplice nad Bečvou – comune ceco
 Teplice nad Metují – comune ceco
 Gemerské Teplice – comune slovacco
 Rajecké Teplice – città slovacca
 Sklené Teplice – comune slovacco
 Trenčianske Teplice – città slovacca
 Turčianske Teplice – città slovacca